Dena peut faire référence à :
 Dena, un prénom féminin ;
 DeNA, une société japonaise de portail mobile, commerce électronique, marketing électronique, ainsi que de social gaming.
 DENA (Allemagne) ou German Energy Agency, l'Agence qui correspond à l'ADEME en Allemagne
 Dena, un village du Cameroun dans la commune de Mbe
 Dena, un village du Cameroun dans la commune de Nganha
 Dena, un massif des Monts Zagros en Iran

Homonymie de toponyme